Nessler oder Neßler ist der Familienname folgender Personen:

Barbara Neßler (* 1991), österreichische Politikerin
Franz Xaver Nessler (1863–1953), MdL (Württemberg)
 Friedrich Neßler (Pseudonym J. B. Werner; 1806–1879), französisch-schweizerischer Germanist und Schriftsteller
 Henry Neßler (1851–1911), deutscher Oberst
 Julius Neßler (1827–1905), deutscher Chemiker

 Natalie Nessler (* 1976), deutsche Curlerin
 Nikolaus Alexander Nessler (* 1958), deutscher Künstler, Grafikdesigner, Autor und Kurator
 Robert Nessler (1919–1996), österreichischer Dirigent und Komponist
 Victor Ernst Nessler (1841–1890), deutscher Komponist
 Volker Boehme-Neßler (* 1962), deutscher Rechtswissenschaftler
 Walter Nessler (1912–2001), deutscher Maler 

Siehe auch:
 Neßler-Reaktion, eine chemische Nachweisreaktion
 Nessler-Verfahren, ein Messverfahren